Голяш () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Голяш, Григорий Иванович (1910—1950) — украинский националист;
 Голяш, Томаш (род. 1968) — польский гребец-каноист.

См. также 
 Голяши